Klasa DN – najliczniejsza na świecie klasa bojerowa charakteryzująca się prostą budową oraz łatwością w transporcie.

Dane techniczne

Historia 
Jej historia rozpoczęła się w 1937 roku, kiedy to gazeta 'Detroit News' ogłosiła konkurs na stworzenie taniego i przenośnego bojera, który pozwoliłby na szeroką promocję żeglarstwa lodowego. Archie Arroll, Art Jarrett oraz Joe Lodge zostali zwycięzcami tego konkursu przedstawiając projekt małego ślizgu o powierzchni żagla wynoszącej 60 stóp kwadratowych sterowanego jedną przednią płozą. W pierwszym roku od opublikowania planów zbudowano około 50 bojerów klasy „Blue Streak 60”, jak pierwotnie nazywała się ta klasa. Potem z pierwszych liter gazety oraz powierzchni żagla powstała nazwa DN-60, która z czasem została skrócona do samych liter DN.

W Europie DNy pojawiły się we wczesnych latach sześćdziesiątych, najpierw w Holandii, by potem rozpowszechnić się w całej Europie. W 1966 roku Stanisław Turketti, po nawiązaniu kontaktów z Holendrem Wimem van Ackerem sprowadził klasę DN do Polski i do pierwszej zimy powstało około 30 maszyn, by w roku 1972 osiągnąć liczbę 200 sztuk. W 1967 roku, z inicjatywy i pod opieką Stanisława Turkettiego, odbyły się pierwsze mistrzostwa Polski w klasie DN w których brało udział 28 ślizgów zbudowanych w Polsce. Pierwsze mistrzostwa Polski zostały rozegrane na jeziorze Niegocin. W 1974 roku na Zalewie Zegrzyńskim odbyły się pierwsze w Europie mistrzostwa świata w klasie DN.

W 1962 roku w stanie Michigan została założona organizacja non-profit – IDNIYRA (International DN Ice Yacht Racing Association) mająca na celu promocję i rozwój klasy na świecie. Obecnie zrzesza ona ponad 2000 żeglarzy z całego świata.

Komandorzy 
Przypis

Flota Europejska

Flota Amerykańska

Flota Polska

Mistrzostwa

Mistrzostwa Świata 
Przypis Zobacz też: Mistrzostwa świata klasy DN. Mistrzostwa świata rozgrywane są od 1973 roku.

Klasyfikacja medalowa

Według zawodników 
Poniższa tabela zawiera zestawienie zawodników, którzy zdobyli przynajmniej jeden medal mistrzostw świata klasy DN.

Według państw 
W poniższej tabeli przedstawione zostały państwa, których reprezentanci zdobyli przynajmniej jeden medal mistrzostw świata klasy DN.

Mistrzostwa Europy 
Mistrzostwa Europy "DN" rozgrywane są od 1966 roku.

Przypisy

Klasyfikacja medalowa

Według zawodników 
Poniższa tabela zawiera zestawienie zawodników, którzy zdobyli przynajmniej jeden medal mistrzostw europy klasy DN.

Według państw 
W poniższej tabeli przedstawione zostały państwa, których reprezentanci zdobyli przynajmniej jeden medal mistrzostw europy klasy DN.

Mistrzostwa Ameryki Północnej

Klasyfikacja medalowa

Według zawodników 
Poniższa tabela zawiera zestawienie zawodników, którzy zdobyli przynajmniej jeden medal mistrzostw ameryki północnej klasy DN.

Według państw 
W poniższej tabeli przedstawione zostały państwa, których reprezentanci zdobyli przynajmniej jeden medal mistrzostw ameryki północnej klasy DN.

Mistrzostwa Polski

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski

Klasyfikacja medalowa

Według zawodników 
Poniższa tabela zawiera zestawienie zawodników, którzy zdobyli przynajmniej jeden medal mistrzostw polski DN.

Według państw 
W poniższej tabeli przedstawione zostały państwa, których reprezentanci zdobyli przynajmniej jeden medal mistrzostw polski klasy DN.

Mistrzostwa Polski

Klasyfikacja medalowa Mistrzostwa Polski

Mistrzostwa Polski Juniorów

Klasyfikacja medalowa

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych

Mistrzostwa Świata Juniorów

Mistrzostwa Europy Juniorów

Linki zewnętrzne 
 IDNIYRA 
 bojery.pl – Stowarzyszenie Flota Polska DN

Uwagi

Przypisy 

Żeglarstwo lodowe

sv:Isjakt#DN-jakt